De JW-konvooien waren gegroepeerde vrachtschepen van de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog die onder militaire begeleiding vertrokken vanuit IJsland in oostelijke richting naar de Sovjet-Unie. JW was de nieuwe codenaam voor de konvooien die daarvoor de codenaam PQ hadden. De terugreis vanaf de Sovjet-Unie kreeg de codenaam RA (voorheen QP).

Lijst van JW-konvooien
Na de PQ-konvooienreeks volgde de JW-konvooienreeks.

Zie ook 
 Moermansk-konvooi
 Dervish (konvooi), augustus 1941
 PQ (konvooi), periode september 1941 t/m september 1942
 QP (konvooi), periode september 1941 t/m november 1942
 Operation EU, augustus 1942
 Operation FB, periode oktober 1942 t/m november 1942
 RA (konvooi), periode december 1942 t/m mei 1945

Referenties 
 Convoys to Russia 1941-1945, Bob Ruegg & Arnold Hague, ISBN 0-905617-66-5

Konvooi tijdens de Tweede Wereldoorlog
Militaire geschiedenis van het noordpoolgebied